Le mot signification possède plusieurs acceptions. C'est d'abord et principalement le sens d'une chose, d'un symbole, d'un mot, ensuite l'acte de notification que l’on fait, connaissance que l’on donne d’un arrêt, d’un jugement, d’un acte, par voie judiciaire et légale, par ministère d’huissier.

Linguistique 
En linguistique, notamment chez Ferdinand de Saussure, la signification est le rapport réciproque entre signifiant (son) et signifié (idée) au sein du signe.

Voir aussi : sens, signifié et signifiant, sémantique, sens et dénotation

Herméneutique, littérature, psychologie 
 acception herméneutique : niveau de lecture d'un texte ou d'une parole. La doctrine des quatre sens de l'Écriture s'attache à distinguer, outre le sens littéral, d'autres sens, cachés : le sens allégorique, le sens tropologique, et le sens anagogique. Dans le judaïsme, voir : Pardès (Kabbale)).
 acception littéraire : angle sous lequel on considère un mot ou un texte. Voir : Sens : sens strict ou large, sens propre ou figuré, sens explicite ou implicite, sens littéral ou sens symbolique, etc.
 acception psychanalytique : ce que fait connaître, consciemment ou inconsciemment, la parole, un rêve, un acte manqué, un symptôme. Voir psychanalyse.
 acception symbolique : ce qui est dit indirectement par un signe naturel ou artificiel. Voir : langage des fleurs, symbole, symbolisme, symbologie.

Philosophie 
En philosophie du langage, la signification est définie de plusieurs manières :
 la pensée dénotée par le signe ;
 les conditions de vérification ;
 l'usage ;
 le contenu psychique d'un mot, d'une expression, d'une proposition, ou d'un texte, ou valeur objective d'un signe, d'un geste, d'un acte, d'un événement. « Qu'est-ce que cette proposition veut dire, quel sens a ce geste ? » Sémiotiquement parlant, le sens a une dimension sémantique (signification (philosophie), une dimension syntaxique (signifiance), une dimension pragmatique dans un contexte (utilisation du langage) 
 le Sens, à savoir la raison d'être, la valeur, la justification, ou la destination, de l'être, de la vie, en général. Voir : sens (métaphysique), sens de la vie. « Ma vie, que signifie-t-elle ? », quel sens a t-elle ?

Droit 
 Signification (droit), une notification par voie d'huissier.